«Дети моей сестры» () или «Племяннички» — художественный фильм 2001 года производства Дании, комедия, снятая режиссёром Томасом Виллумом Йенсеном. Главные роли в этом фильме исполнили Петер Гантцлер, Венке Барфуд, Нильс Ольсен, Лотте Андерсен и другие известные датские киноартисты.

Фильм получил приз Датской киноакадемии, статуэтку Роберта — Robert for årets børne- og familiefilm (Премия Роберта за лучший детский или семейный фильм). Также картина получила призы на различных детских фестивалях. Для режиссёра и актёров фильм стал довольно успешным, всё это породило ряд различных продолжений фильма, например фильм «Племяннички - 2».

Сюжет 

Эрик Лунд — профессор, специализирующийся на детской психологии. Он известен своими передовыми теориями о современных методах воспитания детей. В настоящий момент работа над новой книжкой не спорится, и это позволяет сестре Эрика оставить на попечение ему своих пятерых детей в возрасте от 3 до 17 лет. Сама же она с мужем уезжает отдохнуть в Париж. Кроме того она оставляет Эрику ещё одно поручение — заниматься продажей их дома, так как он совсем уж никуда не годен.

Эрик находится в предвкушении попрактиковаться в детской психологии, ведь он так поднаторел в теории. Но пообщавшись с детьми, Эрик выясняет, что они себя ведут почему-то совсем не так, как в его теориях. Эти хулиганы не хотят его слушаться, ими словно овладела жажда разрушения, и они ведут себя как настоящие террористы.

Дети буквально садятся на шею Эрику. Они видят, что теперь могут круглый день смотреть свой любимый телевизор и постоянно есть свои любимые хот-доги и гамбургеры. К тому же они совсем не хотят, чтобы их старый добрый дом, к которому они так привыкли, был продан. Поэтому они всеми правдами и неправдами пытаются заставить Эрика помочь им восстановить особняк. И так как дядя помогает им во всём, они тоже решают сделать для старого холостяка одно доброе дело — найти ему подружку и женить его на ней.

В ролях

Ссылки 
 

Кинокомедии Дании
Кинокомедии 2001 года
Фильмы Томаса Виллума Йенсена
Фильмы Дании 2001 года